Amerikai Egyesült Államok
Worcester, település Massachusetts államban

 Dél-afrikai Köztársaság
Worcester, település Nyugat-Fokföld tartományban

 Egyesült Királyság
Worcester, település Worcestershire-ban